Хрєнов Костянтин Костянтинович
 Хрєнов Микола Миколайович